Arciprestado de Loulé e São Brás pertence à Diocese do Algarve.

Paróquias

 Almancil
 Alte
 Ameixial
 Estoi
 Quarteira
 Querença
 Salir
 Santa Bárbara de Nexe
 Santa Catarina da Fonte do Bispo
 São Brás de Alportel
 São Clemente (Loulé)

Loulé e São Brás